Le Tyran janeau (Myiarchus oberi), aussi appelé Tyran à grosse tête, est une espèce de passereau de la famille des Tyrannidae. Cette espèce est endémique des Petites Antilles.

Systématique et distribution 
Cet oiseau est représenté par quatre sous-espèces selon  :
 Myiarchus oberi berlepschii Cory, 1888 : Saint-Christophe, Niévès et Barbuda ;
 Myiarchus oberi oberi Lawrence, 1877 : Dominique et Guadeloupe ;
 Myiarchus oberi sclateri Lawrence, 1879 : Martinique ;
 Myiarchus oberi sanctaeluciae Hellmayr & Seilern, 1915 : Sainte-Lucie.

Liens externes

Références 

Tyrannidae
Oiseau endémique des Antilles